Pennisi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Pennisi, Gitarrist der italienischen Band Goblin
 Fabrizio Pennisi, Sänger der niederländischen Band Re-union

 Michele Pennisi (* 1946), italienischer Bischof
 Rafael Pennisi (* 1985), argentinischer Gewichtheber